Малое Загорье — название населённых пунктов в России:

 Малое Загорье — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Малое Загорье — деревня в Лесном районе Тверской области.

См. также 
 Загорье
 Большое Загорье